

Wydarzenia 

 Europa
 Rzymianie pokonali Galów w bitwie w widłach Izery i Rodanu
 Gajusz Grakchus przekazał sądownictwo w sprawie ździerstw w prowincjach w ręce sędziów ze stanu ekwickiego